Черноморск:
 Черноморск — город в Одесской области Украины.
 Черноморск — морской торговый порт в Одесской области Украины.
 Черноморск — вымышленный город из повести Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», прототипом которого является Одесса.

См. также